La bella addormentata nel bosco – fiaba tradizionale europea
La bella addormentata nel bosco – opera lirica di Ottorino Respighi su libretto di Gianni Bistolfi
La bella addormentata nel bosco – film d'animazione Disney del 1959

Pagine correlate
La bella addormentata (disambigua)